Detektiv kan syfta på:

 Detektivroman – en genre inom populärkultur
 En äldre benämning för kriminalpolis
 Privatdetektiv – en detektiv som arbetar med att lösa brott utan att vara anställd vid polisen
 Detektivbyrån – en poporkester som spelade musik med influenser från Monster & Maskiner, Hansson & Karlsson och Sagor & Swing

Se även
 Polis